Kallin peut faire référence à : 

 Eva Kallin, mathématicienne américaine.
 Karl Paulus Kallin (1880-1960), musicien suédois.
 Patrik Kallin (né en 1979), curleur en fauteuil roulant suédois.